Bajcsa, magyar férfikeresztnév, a Baján változata
 Bajcsa, 1981 óta Nagykanizsához tartozó egykori község